Ел Футуро има више значења:

 Ел Футуро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Футуро (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Футуро (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Футуро, Ел Естабло (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Футуро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Футуро (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Футуро (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Футуро (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику